Waldungen ist der Name von:

 Borek (Byczyna), Ort in Polen,
 Conrad Ludwig Jähring von Waldungen († 1817), reußischer Oberforst- und Wildmeister sowie Unternehmer im Erzgebirge